Pavlica je příjmení více osob:

 Jiří Pavlica (* 1953) – český hudebník
 Josef Pavlica (1851–1906) – rakouský politik české národnosti
 Ladislav Pavlica (1912–1995) – český římskokatolický kněz a spisovatel

jiný význam
 Pavlica – část občiny Ilirska Bistrica ve Slovinsku